Линарес-де-ла-Сьерра () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Уэльва, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сьерра-де-Уэльва. Занимает площадь 29 км². Население — 295 человек (на 2010 год). Расстояние — 118 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Linares de la Sierra

Муниципалитеты Уэльвы
Населённые пункты Уэльвы